pas – element stroju
 pas – krok w balecie
 pas de deux
 pas de trois
 pas de quatre
 pas – termin karciany
 Pas – termin w brydżu
 pas – w wytrzymałości materiałów
 Le Pas – miejscowość i gmina we Francji

Inne:  
 pas barkowy
 pas cnoty
 pas graniczny
 pas harcerski
 pas klinowy, pasek zębaty
 pas kontuszowy
 Pas Kuipera
 pas miednicowy 
 pas planetoid
 pas radiacyjny
 pas rycerski
 pas ruchu
 pas skórzany
 pas startowy
 pas tekstylny
 pas wojskowy
 pas w teorii półgrup

Zobacz też: PAS